Die Saison 2017/18 war die 27. Spielzeit der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die zehnte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 4. August 2017 mit dem Spiel zwischen dem SV Pastow und dem Rostocker FC und endete am 16. Juni 2018. Vom 10. Dezember 2017 bis zum 23. Februar 2018 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2018/19 nahmen insgesamt 16 Vereine teil.

 Gnoiener SV (Aufsteiger Landesliga Nord)
 FSV 1919 Malchin (Aufsteiger Landesliga Ost)

Statistiken

Tabelle

Einzelnachweise 

201718
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2017 18